Трю́фели — плодовые тела подземного гриба Аскомицета, представителя рода . Помимо рода Tuber более сотни других видов классифицируются как трюфели, включая В дополнение к Tuber, многие другие виды грибов , Peziza,  и . Трюфели являются эктомикоризными грибами и поэтому обычно находятся в тесной связи с корнями деревьев. Распространение спор осуществляется посредством грибов, животных, которые едят грибы. Эти грибы играют важную экологическую роль в круговороте питательных веществ и засухоустойчивости. Трюфели выращивают в сельском хозяйстве, а также собирают в естественной среде обитания.

Некоторые виды трюфелей высоко ценятся в качестве пищевого продукта. Французский гурман Брилья-Саварен, Жан Антельм в своём трактате «Физиология вкуса» (1825) назвал трюфели «бриллиантом кухни». Съедобные трюфели высоко ценятся во французской, итальянской, хорватской, словенской, ближневосточной и испанской кухне, а также в международной высокой кухне.

Этимология 
Термин трюфель, по-видимому, происходит от латинского слова «клу́бень» (), означающего «опухоль» или «шишку», которое трансформировалось в трюфель и породило различные варианты на языках стран Европы: тартюф по-итальянски (), , , , , , , , , , . На португальском языке слова  и  являются синонимами, причём последнее ближе к латинскому термину. Кроме того, немецкое слово «карто́фель» () происходит от итальянского из-за отдалённого сходства.

Биология 
Мицелий трюфелей является формой симбиотического взаимоотношения гриба с корнями некоторых видов деревьев (например, бук, тополь, дуб, берёза, граб, лещина и сосна). Трюфели предпочитают глинистые или известковые почвы, которые хорошо дренированы с нейтральной или щелочной средой. Плодовые тела трюфеля, в зависимости от вида, образуются круглый год и могут быть обнаружены под опавшей листвой или непосредственно в почве.

Филогенетика 
Филогенетика и биогеография трюфелей была исследована в 2008 году с использованием методики  сопоставленна ядерная ДНК с пятью крупными кладами (, , ,  и ). В 2010 году научное исследование кладограммы было улучшено и расширено с использованием больших субъединиц (ЛГУ) митохондриальной ДНК девяти крупных кладов. В отличие от  клады  и  в отношении сестринского родства оказались ближе. Клад  был отделён от всех других исследуемых кладов, а клад  был отделён от клада .

Выращивание

Новая Зеландия 
Первые черные трюфели, выращенные в Южном полушарии, были собраны в Гисборне, Новая Зеландия, в 1993 году.

Первый бордовый трюфель Новой Зеландии был найден в июле 2012 года на трюфельной ферме Вайпара. Он весил 330 г и был найден биглем владельца фермы.

Поиск трюфелей 
Лаготто-романьоло — единственная признанная во всём мире порода собак, которая благодаря выдающемуся чутью используется для поиска трюфелей (хотя теоретически представитель любой другой породы может быть обучен для этой цели).

См. также 
 Трюфель
 Трюфелевое масло

Примечания

Литература

Ссылки 

 Веб-сайт North American Truffling Society

Аскомицеты
Французская кухня
Итальянская кухня